, deze datum
Heden, oftewel deze actuele dag; de tegenwoordige dag
Vandaag (Eén), praatprogramma op Eén
Vandaag (VTM), actualiteitenprogramma op VTM
Vandaag (TV Limburg), programma op TV Limburg
Vandaag (radioprogramma), een duidingsprogramma op de Vlaamse Radio 1
Vandaag. De Radiokrant van Nederland, een Nederlands radioprogramma
Vandaag (album van Rowwen Hèze), een album van Rowwen Hèze
Vandaag (album van Nick & Simon), een album van Nick & Simon
Vandaag (BLØF), een single van BLØF
One Day (Vandaag), een single van Bakermat